John Cochrane ist der Name folgender Personen:

* John Cochrane (Schachspieler) (1798–1878), schottischer Schachspieler
 John Cochrane (General) (1813–1898), US-amerikanischer General
 John Cochrane (Historiker) (* 1945), britischer Historiker, Kriminologe und Autor 
 John Cochrane, 2. Earl of Dundonald († 1690), schottischer Adliger und Politiker
 John Dundas Cochrane (1780–1825), britischer Entdeckungsreisender 
 John H. Cochrane (* 1957), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler 

Siehe auch:
 John Cochran